Псевдо-Лонгин (, ) — имя, данное анонимному 
греческому писателю I—III веков н. э., автору трактата по эстетике «О возвышенном» (), долгое время приписываемого Лонгину.

Русский перевод 
Первый русский перевод трактата назывался «О высоком»; был издан в 1803 году и переиздавался в 1826 году.

История 
Долгое время автором трактата по эстетике «О возвышенном» считали Кассия Лонгина, ритора III века. Но итальянский лингвист Джироламо Амати предположил в 1809 году, что автором является Дионисий Галикарнасский. Другие эллинисты приписывали авторство Плутарху, риторам Элию Теону (Aelius Theon), Гермагору и др.

Содержание 
Трактат предназначался для изучающих ораторское искусство; являлся ответом на одноимённое сочинение ритора Цецилия из Калакты. Речь идёт об упадке красноречия и его причинах; поднимаются вопросы эстетики и теории литературы; разбирается понятие возвышенного в природе, обществе и искусстве.

Влияние 
Советская философская энциклопедия упоминает о значительном влиянии трактата Псевдо-Лонгина на эстетику нового времени, особенно классицизма; и называет, в частности, Буало, переведшего трактат на французский язык в 1674 году, Мильтона, Поупа, Винкельмана, Драйдена, как находившихся под его влиянием, а Бёрка, Канта, Чернышевского — как мыслителей, чьи взгляды на возвышенное отражали идеи Псевдо-Лонгина.

Примечания

Ссылки 
 Юрий Борисович Борев — Эстетика, теория литературы: энциклопедический словарь терминов; Астрель, 2003; стр. 79.
 Моисей Самойлович Каган — Ленинградский государственный университет имени А. А. Жданова. Кафедра этики и эстетики — Лекции по истории эстетики. В 4-х кн. Под ред. проф. М. С. Кагана, том. 1-3; Изд-во Ленингр. ун-та, 1980; стр. 63

Персоналии:Древняя Греция
Философы Древней Греции
Древнегреческая псевдоэпиграфия
Учёные I века
Литературные критики по алфавиту